Ein Natureum ist eine Ausstellung heimatbezogener Art zu Natur und Landschaft einer bestimmten Region.

 Natureum Darßer Ort, auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nahe Prerow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Natureum Niederelbe, Freiluftmuseum nahe der Ostemündung in die Nordsee und nahe Hörne (Balje), Landkreis Stade, Niedersachsen